Бакман — фамилия. Известные носители:
 Бакман, Аркадий Давидович (1905—1969) — советский боксёр и тренер по боксу.
 Бакман, Артур — финский конькобежец.
 Бакман, Виктор (род. 2001) — шведский футболист, полузащитник.
 Бакман, Жорж Кретьен (1804—1842) — бельгийский кларнетист, музыкальный мастер и педагог.
 Бакман, Никлас (род. 1988) — шведский футболист, защитник.
 Бакман, Райнхольд (1884—1947) — немецкий германист, учитель.
 Бакман, Фредрик (ро. 1981) — шведский писатель.
 Бекман, Эрик (род. 1988) — гитарист шведской индастриал-метал группы Deathstars
 Бакман, Эрик — шведский легкоатлет.

См. также 
 Бахман (фамилия)
 Бакман (город, Миннесота)